Schmautz ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Schmautz-Schütky, Opernsängerin (Sopran), Gesangspädagogin und Schriftstellerin, siehe Amelie Schütky
 Arnie Schmautz (1933–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Bobby Schmautz (1945–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 Cliff Schmautz (1939–2002), kanadischer Eishockeyspieler
 Ray Schmautz (* 1943), US-amerikanischer Footballspieler